Nysätra kan syfta på:

 Nysätra socken, Uppland
 Nysätra landskommun, Uppland – en tidigare kommun i Uppsala län 1863–1951
 Nysätra församling, Uppsala stift – en församling i Uppsala stift –2010
 Nysätra kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad i Enköpings kommun, Uppland
 Nysätra distrikt, Uppland – ett distrikt i Enköpings kommun och Uppsala län 2016–
 Nysätra socken, Västerbotten
 Nysätra landskommun, Västerbotten – en tidigare kommun i Västerbottens län 1863–1973
 Nysätra församling, Luleå stift – en tidigare församling i Luleå stift –2002
 Nysätra kyrka, Västerbotten – en kyrkobyggnad i Robertsfors kommun, Västerbotten
 Nysätra distrikt, Västerbotten – ett distrikt i Robertsfors kommun och Västerbottens län 2016–
 Nysätra, Nacka kommun – ett område vid Sicklasjön / Järlasjön i Nacka kommun.

Se även
Nysäter